Името Иван Ангелов носят:
 Иван Ангелов, български свещеник от село Висока, Лъгадинско
 Иван Ангелов (1864-1924), български художник
 Иван Ангелов, проф. д.ик.н., научен сътрудник в Икономическия институт на БАН, съветник на редица правителства на България след 1989 г.
 Иван Ангелов, проф. д-р, преподавател по земеделски науки и храни, пръв министър на земеделието, горското и водното стопанство в независима Република Македония
 Иван Ангелов (р. 1984), певец (тенор), станал известен с участието си в шоуто Мюзик Айдъл
 Иван Ангелов – (р. 1992), български футболист